Zum Begriff Allgemeine Inquisition siehe:

 Inquisition 
 Dikasterium für die Glaubenslehre